Бали́нский () — польская фамилия. Известные носители:

 Балинский, Александр — польский придворный медик, алхимик XV века.
 Балинский, Антонин Иванович (1862—1913) — петербургский архитектор; сын И. М. Балинского.
 Балинский, Борис Иванович (1905—1997) — зоолог, энтомолог, один из крупнейших эмбриологов мира, основоположник электронной микроскопии на Африканском континенте.
 Балинский, Иван Михайлович (1827—1902) — российский психиатр, один из основоположников психиатрии в России, основатель петербургской школы психиатров.
 Балинский, Игнатий Васильевич (1841—1908) — русский инженер-архитектор, мостостроитель.
 Балинский, Игнаций (1862—1951) — польский писатель, публицист, общественный деятель.
 Балинский, Кароль (1817—1864) — польский поэт романтической школы.
 Балинский, Михаил Игнатович (1794—1864) — историк и публицист.
 Балинский, Пётр Иванович (1861—1925) — российский инженер, архитектор, автор первых проектов метрополитена в Санкт-Петербурге и Москве; сын И. М. Балинского.